Perttu Hyvärinen (ur. 5 czerwca 1991 w Kuopio) – fiński biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata i trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Perttu Hyvärinen pojawił się 7 grudnia 2008 roku w zawodach FIS Race w miejscowości Kontiolahti. Zajął wtedy 26. miejsce w 15 km  techniką dowolną. Trzy miesiące później wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys-Sommand, ale nie zdobył medalu. W 2009 roku wystartował także na europejskim festiwalu młodzieży w Szczyrku, gdzie był najlepszy w biegu na 10 km stylem dowolnym i trzeci na dystansie 7.5 km techniką klasyczną. Na rozgrywanych w 2011 roku mistrzostwach świata juniorów w Otepää zdobył trzy brązowe medale: w biegu łączonym na 20 km, na 10 km techniką dowolną oraz w sztafecie. Pierwszy raz w Pucharze Świata pojawił się 7 marca 2010 roku w Lahti, gdzie razem z kolegami zajął jedenaste miejsce w sztafecie. W zawodach indywidualnych zadebiutował nieco ponad rok później – 12 marca 2011 roku w Lahti wystąpił w biegu łączonym na 20 km, ale został zdublowany. Wystartował ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w 2012 i 2013 roku, ale ani razu nie stanął na podium. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Novym Měscie, gdzie uplasował się na pozycji 24 i zdobył 7 punktów.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Jak dotąd Hyvärinen nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Kuopio
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1991